

Patronyme 
 Jacques Ciron (1928-2022), comédien français spécialisé dans le doublage.

Hydronyme 
 Le Ciron, une rivière de Gironde affluent de la Garonne

Toponymes 
 Ciron, une commune française de l'Indre
 Pujols-sur-Ciron, une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Gironde (région Nouvelle-Aquitaine).
 La hêtraie du Ciron, une des plus anciennes forêts de France, située en Gironde le long de la rivière du Ciron.

Entomologie 
Le mot « ciron » est un nom vernaculaire désignant des bêtes microscopiques ressemblants à des insectes et vivants sur les aliments et les détritus ainsi que d'autres dans le bois.
 Le Ciron de la farine (Acarus siro), un petit acarien se nourrissant des céréales stockées et de leurs produits qui est utilisé dans l'affinage du fromage.
 Le Ciron des champignons (Tyrophagus putrescentiae), un autre acarien se nourrissant des denrées à teneur élevée en protéines.
 Le Ciron du bois (Anobium punctatum), un petit coléoptère xylophage qui produit une vermoulure dans le bois qui ressemble à celle produite par le Ciron de la farine. Un meuble cironné désigne en Suisse un meuble vermoulu, attaqué par ce ciron.

Références